Ylikari (noord); eiland in de Haparanda-archipel
Ylikari (zuid); idem.